Людвиг Шнорр фон Карольсфельд ():
 Шнорр фон Карольсфельд, Людвиг Фердинанд (1788—1853) — немецкий художник.
 Шнорр фон Карольсфельд, Людвиг (1836—1865) — немецкий певец-тенор, первый исполнитель ролей в операх Рихарда Вагнера.